Сезон ВНБА 2012 — стал 16-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Индиана Фивер».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 16 апреля в Бристоле (штат Коннектикут) на драфте ВНБА 2012 года под общим первым номером клубом «Лос-Анджелес Спаркс» была выбрана форвард Ннека Огвумике из Стэнфордского университета. Под вторым же номером на том драфте командой «Сиэтл Шторм» была выбрана форвард Шекинна Стриклен из университета Теннесси.

Регулярный сезон стартовал 18 мая матчем между командами «Лос-Анджелес Спаркс» и «Сиэтл Шторм», в котором «Искры» в тяжелейшей борьбе переиграли своего соперника со счётом 72:66. Из-за проведения Олимпийских игр в Лондоне традиционный матч всех звёзд в этом году не состоялся. Регулярный сезон закончился 23 сентября, самым ценным игроком которого была признана Тина Чарльз из «Коннектикут Сан». Тренер клуба «Лос-Анджелес Спаркс», Кэрол Росс, была признана тренером года, её же подопечная, Ннека Огвумике — новичком года. Официально сезон 2012 года закончился 21 октября, когда команда «Индиана Фивер» переиграла в четвёртом матче финальной серии до трёх побед клуб «Миннесота Линкс», а MVP финала была признана форвард «Фивер» Тамика Кэтчингс.

Участники 
 Восточная конференция 

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2012 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получил клуб «Лос-Анджелес Спаркс». 16 апреля 2012 года «Спаркс» первой выбрали Ннеку Огвумике. Всего на драфте было выбрано 36 баскетболисток, из них 31 из США, 1 из Мали, 1 из Бразилии и 3 из Европы ( Фархия Абди,  Ника Барич и  Изабель Якубу) .

Первая пятёрка драфта:
 Ннека Огвумике (Лос-Анджелес Спаркс)
 Шекинна Стриклен (Сиэтл Шторм)
 Деверо Питерс (Миннесота Линкс)
 Глори Джонсон (Талса Шок)
 Шенис Джонсон (Сан-Антонио Силвер Старз)

Регулярный чемпионат

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Лидеры регулярного чемпионата

Плей-офф

Состав победителей

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Тина Чарльз, Коннектикут Сан
 Самый ценный игрок финала: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Новичок года ВНБА: Ннека Огвумике, Лос-Анджелес Спаркс
 Лучший оборонительный игрок: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Лучший шестой игрок ВНБА: Рене Монтгомери, Коннектикут Сан
 Самый прогрессирующий игрок: Кристи Толивер, Лос-Анджелес Спаркс
 Приз за спортивное поведение: Кара Лоусон, Коннектикут Сан
 Приз за лидерские качества: Тина Чарльз, Коннектикут Сан
 Тренер года: Кэрол Росс, Лос-Анджелес Спаркс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ц Тина Чарльз (Сан)
 З Сеймон Огастус (Линкс)
 З Кэппи Пондекстер (Либерти)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Майя Мур (Линкс)
 Ф София Янг (Силвер Старз)
 Ц Сильвия Фаулз (Скай)
 З Линдсей Уэйлен (Линкс)
 З Кристи Толивер (Спаркс)

 Сборная новичков:
 Ннека Огвумике (Спаркс)
 Глори Джонсон (Шок)
 Тиффани Хейз (Дрим)
 Рикуна Уильямс (Шок)
 Саманта Прахалис (Меркури)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Санчо Литтл (Дрим)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Алана Бирд (Спаркс)
 Брианн Дженьюари (Фивер)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 София Янг (Силвер Старз)
 Кэндис Паркер (Спаркс)
 Тина Чарльз (Сан)
 Арминти Прайс (Дрим)
 Даниэлла Робинсон (Силвер Старз)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2012